Mistrovství Evropy v plavání je organizováno LEN. Poprvé se konalo v roce 1926 v Budapešti. Do roku 1999 bylo společným mistrovstvím pro všechny plavecké sporty (plavání (sport) – v dlouhém bazénu, vodní pólo, skoky do vody, synchronizované plavání a dálkové plavání). Od roku 1999 probíhá Mistrovství Evropy ve vodním pólu odděleně. Od roku 2000 se Mistrovství Evropy v plavání koná pravidelně každé dva roky.

Místa konání

Pořadí zemí podle získaných medailí (1926-2010)

Související články 
 Plavání (sport)
 Seznam světových rekordů v plavání
 Evropská plavecká liga (LEN)

Externí odkazy 
 
 LEN – Evropská plavecká federace 

 
Sportovní události založené roku 1926